Lista najzimniejszych gwiazd prezentuje najzimniejsze znane gwiazdy i brązowe karły.

Temperatura Słońca to 5772 K.

Zobacz też 
 Lista najgorętszych gwiazd
 Lista największych gwiazd

Przypisy 

Listy gwiazd